Melanosuchus — рід алігаторових кайманів. Чорний кайман Південної Америки є єдиним сучасним (живим) видом і є найбільшим живим представником підродини кайманових.

Філогенез 
Melanosuchus є членом підродини Caimaninae, яка містить два інші сучасні роди Caiman і Paleosuchus, усі з яких є вихідцями з Південної та Центральної Америки. Наведена нижче кладограма показує зв'язки всіх сучасних родів Crocodilia, засновані на молекулярно-філогенетичних дослідженнях

Примітки 

Плазуни міоцену
Плазуни голоцену
Алігаторові